Rossella – nome femminile

Persone
 Rossella – cantante italiana
 Carlo Rossella – giornalista e dirigente d'azienda italiano
 Daniela Rossella – linguista e indologa italiana
 Valeria Rossella – poetessa italiana

Altro
 Rossella (Scarlett) – romanzo scritto da Alexandra Ripley
 Rossella (Scarlett) – miniserie TV statunitense del 1994
 Rossella – serie televisiva italiana del 2011